Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Kathy Horvath e Yvonne Vermaak che hanno battuto in finale Billie Jean King e Ilana Kloss 2-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Candy Reynolds /  Paula Smith (quarti di finale)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (finale)
 Rosalyn Nideffer /  Tanya Harford (semifinali)
 Virginia Ruzici /  Virginia Wade (primo turno)

 Hana Mandlíková /  Helena Suková (quarti di finale)
 Kathy Horvath /  Yvonne Vermaak (Campionesse)
 Bonnie Gadusek /  Renáta Tomanová (quarti di finale)
 Chris Newton /  Brenda Remilton (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1982